

Times de basquetebol estadunidenses da NBA G League 
 Erie BayHawks (2008–2017) – time de basquetebol da NBA G League entre 2008 e 2017, se mudou para a Flórida e foi renomeado como Lakeland Magic.
 Erie BayHawks (2017–2019) – time de basquetebol da NBA G League entre 2017 e 2019, se mudou para a Geórgia e foi renomeado como College Park Skyhawks.
 Erie BayHawks (2019–2021) – time de basquetebol da NBA G League entre 2019 e 2021, se mudou para o Alabama e foi renomeado como Birmingham Squadron.